HND, de ISO-landcode voor Honduras, 
 HND, de IATA-code voor Luchthaven Haneda